Wahlström är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2019 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna:
 Wahlström 4 558
 Vahlström 362
 Valström 77
 Walström 12
Tillsammans blir detta 5 009 personer

Personer med efternamnet Wahlström
 Birger Wahlström (1885–1961), bokförläggare
 Birger Wahlström (läkare) (1910–1990), läkare och landstingspolitiker, folkpartist
 Björn Wahlström (1925–2016), företagsledare
 Bo Wahlström (1916–2011), bokförläggare
 Börje Wahlström (1938–2016), skulptör och målare
 Charlotte Wahlström (1849–1924), målare
 Chris Wahlström (1917–1977), skådespelare
 Claes-Göran Wahlström (född 1956), fysiker
 Elin Wahlström (född 1993), fotbollsspelare
 Emil Wahlström (född 1987), fotbollsspelare
 Erik Wahlström (född 1945), finlandssvensk journalist och författare
 Eva Wahlström (född 1980), finländsk boxare
 Ferdinand Wahlström (1851–1921), präst
 Filip Wahlström (1885–1972), konstnär och författare
 Frans Wahlström (1857–1916), arkitekt
 Gunnar Wahlström (1903–1983), baptistpastor och författare
 Göte Wahlström (född 1951), politiker, socialdemokrat
 Jarl Wahlström (1918–1999), finländsk fräsningsarmégeneral
 Johan Wahlström (född 1952), komiker och skådespelare
 Johannes Wahlström (född 1981), regissör, medievetare och journalist
 Jonas Wahlström, flera personer
 Jonas Wahlström (född 1952), akvarieföreståndare
 Jonas Wahlström (finansman) (född 1958)
 Jonas Wahlström (författare) (1814–1885)
 Kalle Zackari Wahlström (född 1981), programledare och manusförfattare
 Lars Wahlström (1814–1862), stadsbefallningsman, målare och tecknare
 Lisette Wahlström (1939–2013), målare, tecknare och skulptör
 Lydia Wahlström (1869–1954), historiker och författare
 Magnus Wahlström (1903–1972), svenskamerikansk entreprenör
 Marit Wahlström Schönbäck (1921–2010), målare
 Margareta Wahlström (född 1950), ledare inom biståndsorganisationer
 Mattias Wahlström (född 1978), sociolog
 Nina Wahlström (1859–1941), tonsättare och musiklärare
 Oskar Wahlström(född 1976), fotbollsspelare
 Per Karl Wahlström (1860–1932), bokförläggare
 Pär Wahlström (född 1948), lärare och författare
 Rune Wahlström (1916–1968), målare
 Sigrid Wahlström (1888–1984), målare
 Sten Wahlström (född 1930), civilingenjör, radioproducent och ornitolog
 Stina Wahlström (1936–2017), jurist och ämbetsman
 Susanne Wahlström(född 1973), politiker, moderat
 Sven-Åke Wahlström (född 1953), skådespelare
 Thure Wahlström (1908–1998), målare
 Tore Wahlström (1879–1908), målare, tecknare och grafiker

Se även
 Wahlström & Widstrand, bokförlag
 B. Wahlströms bokförlag
 Wahlströms (musikgrupp), dansband
 Wallström

Källor

Svenska efternamn